Born Again (engl. ‚wieder geboren‘) steht für:

 Wiedergeburt (Christentum)

 Born Again (The-Notorious-B.I.G.-Album), ein Album des Rappers The Notorious B.I.G.
 Born Again (Black-Sabbath-Album), ein Album der Metal-Band Black Sabbath